A The Battle of Los Angeles a Rage Against the Machine harmadik albuma.

A  "Calm Like a Bomb" című szám szerepel a  The Matrix Reloaded filmben.

Számok 
"Testify" – 3:30
"Guerrilla Radio" – 3:26
"Calm Like a Bomb" – 4:59
"Mic Check" – 3:33
"Sleep Now in the Fire" – 3:25
"Born of a Broken Man" – 4:41
"Born as Ghosts" – 3:22
"Maria" – 3:48
"Voice of the Voiceless" – 2:31
"New Millennium Homes" – 3:45
"Ashes in the Fall" – 4:36
"War Within a Breath" – 3:36
"No Shelter" – 4:06 (European and Australasian bonus track).

Battle of Los Angeles (album), The
Battle of Los Angeles (album), The
A Billboard 200 lista első helyezettjei